A Orica–Scott (Código da equipe na UCI: ORS) é uma equipe de ciclismo, de origem australiana, que compete em torneios de ciclismo de estrada da UCI World Tour. Foi fundada em 2011, sob a direção de  Andrew Ryan e Shayne Bannan. Utiliza bicicletas da suíça SCOTT Sports.

Equipa

2017

2016

2015

Ligações externas 
Orica GreenEDGE - Site Oficial 

Equipes de ciclismo da Austrália
Equipas ciclistas UCI WorldTeam
Clubes esportivos fundados em 2011